Osoby o tym nazwisku:
 Alex Lundqvist – szwedzki model i profesjonalny gracz w paintball
 Anders Lundqvist – szwedzki narciarz alpejski
 Erik Lundqvist – szwedzki lekkoatleta
 Gösta Lundqvist – szwedzki żeglarz, olimpijczyk
 Henrik Lundqvist – szwedzki hokeista, olimpijczyk
 Jan-Erik Lundqvist – szwedzki tenisista
 Jens Lundqvist – szwedzki tenisista stołowy, olimpijczyk
 Kurt Lundqvist – szwedzki lekkoatleta